U.D.R. (banda) — banda brasileira de rock cômico
União Democrática Ruralista — entidade associativa brasileira que reúne proprietários rurais
União dos Democratas pela República — partido político francês, fundado após a renúncia de Charles de Gaulle

Desambiguações de siglas
Desambiguações de clubes
Desambiguações de música